Módis László (1903-1972) református teológus, egyháztörténész
Módis László (1939) orvos, anatómus, egyetemi tanár
Módis László (1964) orvos, szemsebész, az anatómus fia